Szacunek ludzi ulicy – tytuł albumu muzycznego grupy Slums Attack
 Oznaczenie IATA dla portu lotniczego F. L. Charles w Castries, stolicy Santa Lucia.